Hopeton steht für: 

 Hopeton (Kalifornien), Gemeindefreies Gebiet im Merced County, Kalifornien, USA 
 Hopeton (Oklahoma), Ort im Woods County, Oklahoma, USA 
 Hopeton (Virginia), Ort im Accomack County, Virginia, USA 

Hopeton ist der Familienname folgender Personen: 

 Hopeton Lewis (1947–2014), jamaikanischer Sänger